Folsom peut faire référence à :

Patronymes 
 Allan Folsom (1944-), écrivain américain ;
 Joseph Libbey Folsom (1817–1855), officier de l'armée américaine et fondateur de la ville homonyme ;
 Marion B. Folsom (1893-1976), homme politique américain.

Toponymie 
 Folsom (Californie), ville de Californie ;
 Prison d'État de Folsom, prison de cette ville ;
 Folsom, ville américaine située en Louisiane ;
 Folsom (Pennsylvanie), borough de Pennsylvanie ;
 Folsom (New Jersey), ville du New Jersey ;
 Folsom (Nouveau-Mexique)
 Folsom Field, anciennement Colorado Stadium, stade de football américain ;

Œuvres musicales 
 At Folsom Prison, album de Johnny Cash de 1968 ;
 Folsom Prison Blues, chanson de 1956 ;

Divers 
 Folsom Street Fair, événement fétichiste cuir californien ;
 Tradition Folsom, terme archéologique désignant les cultures disparues du centre de l'Amérique du Nord.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme